Pin Ups (также упоминается как Pinups и Pin-Ups) — седьмой студийный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, состоящий из кавер-версий его любимых песен 1960-х годов. Выпущен 19 октября 1973 года лейблом RCA Records, последний студийный альбом с основной частью коллектива The Spiders from Mars, который выступал с ним на протяжении всей эры Зигги Стардаста; ударник Мик Вудманси был заменен на Эйнсли Данбара.

Об альбоме 
Альбом дебютировал в британском чарте — 3 ноября 1973 года (по совпадению, в тот же день был выпущен ещё один альбом кавер-версий — «These Foolish Things» Брайана Ферри). Запись достигла первого места, и продержалась в хит-параде 21 неделю. 30 апреля 1983 года, альбом вернулся в чарты и пробыл там 15 недель, добравшись до 57-й строчки. В июле 1990 года диск снова попал в британский хит-парад на одну неделю, достигнув 52-го места.

Версия песни «White Light/White Heat» группы Velvet Underground также была записана в ходе студийных сессий, но она так и не была выпущена, Боуи решил отдать её Мику Ронсону, и она была выпущена на его пластинке Play Don't Worry (1975).

Вместе с Боуи на обложке снялась Твигги — супермодель шестидесятых. Фотографию сделал её тогда ещё менеджер Жюстен де Вильнев. Фото было снято в Париже для журнала Vogue, но по просьбе Боуи было использован для его альбома.

Название альбома можно перевести как — «Фотографии красоток на стене» — жаргонное «Pin Ups».

Дэвид Боуи также рассматривал возможность сделать продолжение Pin Ups — он составил список песен, которые он хотел бы услышать на альбоме, некоторые из которых появились на его более поздних релизах Heathen (2002) и Reality (2003).

Список композиций 

Примечания: В оригинальной версии полноформатной пластинки, первая сторона содержит треки 1-6; вторая сторона 7-12.

Издание на компакт-диске 
Pin Ups был впервые выпущен на компакт-диске лейблом RCA Records и с тех пор переиздавался дважды, первый раз в 1990 году на сборники Rykodisc/EMI, с двумя бонус-треками, а затем в 1999 году на сборнике EMI/Virgin Records (без бонус-треков).

Участники записи

Музыканты 
 Дэвид Боуи: вокал, гитара, тенор и альт саксофон, губная гармоника, бэк-вокал, синтезатор, аранжировки.
 Тревор Болдер: бас
 Эйнсли Данбар: ударные

Дополнительные музыканты 
 Майк Гарсон: фортепиано, орган, клавесин, электронное пианино
 Кен Фордхэм: баритон саксофон
 Уоррен Пис (G.A. MacCormack): бэк-вокал
 Рон Вуд: гитара на «Growin' Up»

Продюсеры 
 Дэвид Боуи: продюсер
 Кен Скотт: продюсер
 Dr. Toby Mountain: звукоинженер (1990)
 Jonathan Wyner: звукоинженер (1990)
 Peter Mew: звукоинженер (1999)
 Nigel Reeve: звукоинженер (1999)

Хит-парады

Альбом

Сингл

Сертификаты

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Blender
 Рецензия Rolling Stone
 Рецензия Роберта Кристгау 
 Pinups at The Ziggy Stardust Companion 
 Альбом Pin Ups на официальном сайте Дэвида Боуи 

Альбомы Дэвида Боуи
Кавер-альбомы
Альбомы EMI Records
Альбомы RCA Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы глэм-рока
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи
Альбомы на английском языке
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы, оформленные Миком Роком